Тарло:

 Тарло — знатный и многочисленный польский дворянский род, восходящий к началу XV в.

Персоналии 
 Тарло, Адам (1713—1744) — государственный деятель Речи Посполитой, воевода люблинский (1736—1744), староста ясловский.
 Тарло, Евгений Георгиевич (1958—2020) — российский предприниматель и государственный деятель.
 Тарло, Кароль (1639—1702) — государственный деятель Речи Посполитой, воевода люблинский (1685—1689), подканцлер коронный (1689—1702), староста стежицкий.
 Тарло, Николай (ум. 1571) — польский государственный деятель, дворянин и секретарь королевский, державец дрохоювский.
 Тарло, Пётр Александр (?—1649) — государственный деятель Речи Посполитой, каштелян люблинский в 1618—1630 годах, воевода люблинский с 1630 года, староста пильзновский.
 Тарло, Ядвига (ум. 1629) — дочь королевского секретаря Миколая Тарло и Ядвиги Стадницкой.
 Тарло, Ян (1684—1750) — государственный и военный деятель Речи Посполитой.
 Тарло, Ян (ок. 1527—1587) — государственный деятель Речи Посполитой, воевода люблинский (1574—1587), староста ломжинский и пильзновский.
 Тарло, Ян (?—1550) — польский государственный деятель, чашник великий коронный (1550), староста пильзновский.